Booster – razzo ausiliario per il decollo di velivoli o veicoli spaziali
Booster – apparecchiatura elettrica adoperata nella tecnica della trasmissione dell'energia
Booster – carica esplosiva intermedia che fa da tramite fra l'esplosivo del detonatore e l'esplosivo della carica principale.
Booster – amplificatore meccanico
Booster – ciclomotore prodotto dalla MBK a partire dal 1992
  – nome giapponese del Pokémon Flareon
Booster – immunizzazione aggiuntiva (di richiamo) nella somministrazione di un vaccino.
Booster –  attrazione da luna park.
Boosters